Manuel Rodríguez puede referirse a:cantante de la banda de La plata (Argentin) SUEÑOS DE PESCADO

Personajes 

 Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818), prócer chileno, de destacada participación en la guerra de la independencia, siendo espía para sacar información sobre los españoles.
 Manuel Rodríguez Barros (1926-1997), ciclista español.
 Manuel Rodríguez Cruz (1833-1901), escultor costarricense.
 Manuel Rodríguez Correa (1897-1961), político uruguayo.
 Manuel E. Rodríguez Dávila (1883-1952), militar y político peruano. Ministro de Estado. Presidente del Consejo de Ministros de 1935 a 1936.
 Manuel Rodríguez de Guzmán (1818-1867), pintor español.
 Manuel "Manolo" Rodríguez (18??-1903), actor español.
 Manuel Rodríguez Araneda (1939-2018), jugador y entrenador de fútbol chileno.
 Manuel Rodríguez Rodríguez (19??-), sacerdote español, residente en Perú.
 Manuel Rodríguez Sánchez (1917-1947), torero español - conocido como Manolete.
 Manuel Rodríguez Torices (1788-1816), abogado y periodista colombiano, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.
 Manuel Rodríguez Vega (1944-), exjugador y entrenador chileno.
 Manuel Rodríguez de Cangas y Fito (1773-?), mariscal de campo español.
 Manuel "Manolo" Rodríguez Alfonso (1947-), futbolista español.
 Manuel Rodríguez Perellón (1949-), exfutbolista español.

Arte 

 Manuel Rodríguez (1910), primera película argumental de Chile.
 Manuel Rodríguez (1920), película chilena.
 Manuel Rodríguez (2010), telenovela chilena.

Educación 

 Escuela Manuel Rodríguez, establecimiento educacional de Temuco, Chile.

Política 

 Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo chileno armado de extrema izquierda.
 Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, movimiento político escindido del grupo anterior.

Toponimia 

 Manuel Rodríguez, barrio de Temuco, Chile.

Transporte 

 Manuel Rodríguez, avenida de Santiago, Chile.
 Manuel Rodríguez, avenida de Concepción, Chile.
 Manuel Rodríguez, calle de Temuco, Chile.